Il doppio del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Mronz e Arne Thoms che hanno battuto in finale Marius Barnard e Brent Haygarth 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Ģirts Dzelde /  Mathias Huning (quarti di finale)
 Nicklas Utgren /  Jack Waite (primo turno)

 Alexander Mronz /  Arne Thoms (Campioni)
 Michael Mortensen /  Tomas Nydahl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1994